Magyarország
 Szécsény, város Nógrád megyében
 Vasszécseny, település Vas megyében
 Románia
 Temesszécsény, , település Temes megyében

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok